Aberconwy peut désigner :
 Aberconwy, une circonscription galloise utilisée depuis 2007 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Aberconwy, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 2010 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 Aberconwy, une section électorale de la ville de Conwy pour les élections du borough de comté de Conwy.

Voir aussi 
 , orthographe anglicisée
 abbaye d'Aberconwy, une fondation cistercienne de la ville de Conwy
 borough d'Aberconwy, un ancien district administratif du comté de Gwynedd
 , une bataille de 1194 entre les forces de Llywelyn le Grand et de Dafydd ab Owain Gwynedd
 traité d'Aberconwy, un traité de 1277 entre le roi d’Angleterre Édouard  et le prince de Galles Llywelyn le Dernier

Homonymie de toponyme